PFL 8, den åttonde MMA-galan i 2019 års säsong av Professional Fighters League går av stapeln 17 oktober 2019 på Mandalay Bay i Las Vegas, NV, USA.

Bakgrund
Det är den andra galan i årets slutspel och innehåller matcher i viktklasserna fjädervikt och lättvikt.

Ändringar
Lance Palmer skulle mött Gadzji Rabadanov men då den senare missade vikten vid invägningen ersattes han av Alexandre Almeida.

Invägning
Vid invägningen PFL streamade på youtube vägde utövarna följande:

Resultat

Turneringsträd

2019 års slutspel i fjädervikt

2019 års slutspel i lättvikt

Referenser

Noter

Externa länkar
www.pflmma.com

Professional Fighters League-evenemang